Franciaország
Saint-Savin, település Gironde megyében
Saint-Savin, település Hautes-Pyrénées megyében
Saint-Savin, település Isère megyében
Saint-Savin, település Vienne megyében